Фи́ттон () — английская фамилия.
 Фиттон, Артур (1902—1984) — английский футболист и крикетчик.
 Фиттон, Даррелл — английский музыкант и исполнитель электронной музыки из Манчестера.

Примечания